James Waterston – attore statunitense
 Katherine Waterston – attrice statunitense
 Sam Waterston – attore statunitense

Pagine correlate 

 Waterson